Filmografia di Braccio di Ferro – cortometraggi di Braccio di Ferro prodotti dalla Famous Studios
 Filmografia di Braccio di Ferro – cortometraggi di Braccio di Ferro prodotti dalla Fleischer Studios